Las siglas AGV pueden referirse a:
 Automatic Guided Vehicle (‘vehículo de guiado automático’ en inglés), vehículo de guiado automático; es decir, sin conductor.
 Automotrice à grande vitesse (‘automotor de alta velocidad’ en francés), electrotrenes de alta velocidad que deben suceder al TGV, fabricados por Alstom.
 Amisano Gino Valenza, firma italiana de cascos de moto.
 Ácido graso volátil, los productos finales de la fermentación en los rumiantes.

Siglas